Bruyant peut désigner :
 plusieurs cours d'eau de France :
 en Isère :
 le Bruyant et sa gorge, sur la commune de Saint-Nizier-du-Moucherotte, dans le massif du Vercors ;
 le Bruyant, sur la commune de Varces-Allières-et-Risset, dans la plaine de Reymure ;
 le ruisseau Bruyant ou ruisseau du Carre, sur la commune de Plateau-des-Petites-Roches, dans le massif de la Chartreuse ;
 le ruisseau Bruyant, sur la commune d'Allemond, dans la chaîne de Belledonne ;
 le ruisseau Bruyant, sur les communes des Adrets, du Champ-près-Froges et de la Pierre, dans la chaîne de Belledonne ;
 le ruisseau de Bruyant, sur la commune de Séchilienne, dans la chaîne de Belledonne ;
 le ruisseau du Bruyant, sur les communes de Sainte-Agnès et Saint-Mury-Monteymond, dans la chaîne de Belledonne ;
 le ruisseau Nant Bruyant, sur les communes de Lavaldens et Oris-en-Rattier, dans le massif du Taillefer ;
 le rif Bruyant, sur la commune de Lalley, dans le massif du Vercors ;
 en Savoie :
 le ruisseau Nant Bruyant, sur les communes de la Motte-Servolex et Saint-Sulpice, dans la chaîne de l'Épine ;
 le nant Bruyant, sur la commune de Queige, dans le massif du Beaufortain ;
 le ruisseau de Rif Bruyant, sur les communes de Bonvillard, Sainte-Hélène-sur-Isère et Saint-Vital, dans la chaîne de Belledonne ;
 en Haute-Savoie :
 le ruisseau Nant Bruyant, sur la commune de Manigod, dans la chaîne des Aravis ;
 le ruisseau Nant Bruyant, sur la commune de Thônes, dans la chaîne des Aravis ;
 « bruyant », un adjectif se référant au bruit.

Voir aussi 
 Bruyante
 Atrichorne bruyant
 Bulbul bruyant
 Garrulaxe bruyant
 Grand-duc bruyant
 Méliphage bruyant

Homonymie d'hydronyme